UCU peut faire référence à :
 Sérine, selon le code génétique,
 University College Utrecht, un collège d'excellence de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas,
 Uganda Christian University, l'université chrétienne d'Ouganda.
 University and College Union, le principal syndicat britannique pour les travailleurs dans l'enseignement supérieur.